Guglielmo Stendardo (Nápoles, 6 de maio de 1981) é um futebolista italiano que atua como zagueiro. Atualmente, joga pela .

Ligações Externas 
Perfil na Gazzetta.it

Naturais de Nápoles
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio